Никола́й Бондарь: Бондарь, Николай Герасимович (1920—1994) — советский учёный в области мостостроения и механики, академик АН УССР.
 Бондарь, Николай Васильевич (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Бондарь, Николай Иванович (род. 1962) — мастер спорта по спортивному ориентированию.
 Бондарь, Николай Николаевич (1921—2000) — советский и украинский учёный, д. ист. н., профессор.
 Бондарь, Николай Семёнович (род. 1950) — судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Бондарь, Николай Сергеевич (1990—2020) — украинский фигурист, тренер.